Laguna Lagunillas steht für:

 Laguna Lagunillas (Oruro), See im Departamento Oruro, Bolivien
 Laguna Lagunillas (Uncía), See im Departamento Potosí, Bolivien
 Laguna Lagunillas (Tecoya), See im Departamento Potosí, Bolivien
 Laguna Lagunillas (Peru), See in der Region Puno, Peru